Jakobstor steht für:
 Jakobstor (Aachen)
 Jakobstor (Regensburg)
Siehe auch:
 Jakobertor